

Cinema 
 Il tocco del diavolo (Wild Side) – film del 1995 diretto da Donald Cammell
 Wild Side – film del 2004 diretto da Sébastien Lifshitz

Musica 
 Wild Side – singolo dei Mötley Crüe del 1987
 Wild Side – singolo di Normani del 2021
 Wild Side – traccia dell'album Canone degli spazi di Roberto Cacciapaglia del 2009

Pagine correlate 
 Wildside